Holmboe est un patronyme dano-norvégien. Il est notamment porté par :
 Bernt Michael Holmboe (1795 - 1850), mathématicien norvégien ;
 Christopher Andreas Holmboe (1796 - 1882), philologue norvégien, frère du précédent ;
 Jens Holmboe (1880 - 1943), botaniste norvégien ;
 Knud Holmboe (1902 - 1931), journaliste et explorateur danois ;
 Vagn Holmboe (1909 - 1996), compositeur danois, frère du précédent.
Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien